Homunculus - género fóssil de primata do Novo Mundo
  Homunculus - Mangá criado por Hideo Yamamoto
 Homunculus - cinessérie alemã de 1916
 Homúnculo (homunculus) - Segundo alguns alquimistas, seria o ser vivo criado a partir de um ovo e sêmen humano

Desambiguação